Bieg na 500 metrów mężczyzn rozgrywany w ramach łyżwiarstwa szybkiego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 odbył się 19 lutego w hali Gangneung Oval w Gangneung.

Złoty wywalczył Norweg Håvard Holmefjord Lorentzen, która ustanowił nowy rekord olimpijski. Drugi był Koreańczyk Cha Min-kyu, a na najniższym stopniu podium stanął Gao Tingyu z Chin.
W zawodach wzięło udział 3 Polaków. Najlepszy był Artur Waś, który zajął 13 miejsce, Piotr Michalski był 33, a Artur Nogal 36.

Terminarz

Rekordy 
Rekordy obowiązujące przed rozpoczęciem igrzysk.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Informacje o biegu na oficjalnej stronie igrzysk olimpijskich w Pjongczangu

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018